Храм Солнца — многозначное слово.

 Храм Солнца — достопримечательность Пекина
 Храм Солнца — достопримечательность в Крыму, рядом с горой Ильяс-Кая
 Храм Солнца — ряд инкских храмов, посвящённых богу Солнца Инти
 Храм Солнца — один из храмов Солнца в Перу, Ла-Либертад
 Храм Солнца — один из храмов Солнца в Мексике, Паленке
 Храм солнца — храм XIII века в г. Конарак, Индия
 «Храм Солнца» — одно из приключений Тинтина